Potamotrygon är ett släkte av rockor. Potamotrygon ingår i familjen Potamotrygonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Potamotrygon